Enskär kan syfta på

Finland 

 Enskär med Tistronskär, Sastmola, 
 Enskär, Gustavs, Egentliga Finland,  (1,7 km²)
 Enskär, Iniö, Åboland,  (3 ha)
 Enskär, Houtskär, Åboland,  (2,4 ha)
 Enskär, Nagu, Åboland,  (4,5 ha)
 Enskär, Kimitoön, Åboland,  (17 ha)
 Enskär, Lovisa, Nyland,  (4 ha)

Åland 

 Enskär, Åland, ö,  (72 ha)
 Enskär (Järsö, Föglö, Åland),  (5 ha)
 Enskär (Överö, Föglö, Åland),  (7 ha)
 Enskär (Kumlinge, Åland),  (21 ha)

Sverige 

 Enskär, Söderhamn, ö i Söderhamns kommun, 
 Enskär, Söderköpings kommun, ö och fyr,

Se även
 Enskeri
 Enskäret
 Stora Enskär

Robotskapade Finlandförgreningar